Прусс — фамилия:

 Прусс, Валерий Валентинович (род. 1956) — украинский актёр. Народный артист Украины.
 Прусс, Илья Ефимович (1903—1972) — советский военачальник, генерал-майор инженерных войск.
 Прусс, Ирина Владимировна (род. 1943) — российская журналистка.
 Прусс, Нэлла Матвеевна (род. 1941) — учёный в области педагогики.

См. также 
 Пруссы (значения)
 Прус